Салтаниха — название населённых пунктов в России:

 Салтаниха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Салтаниха — деревня в Приволжском районе Ивановской области.